Освальдо Новоа (, (род. 2 февраля 1982, Гвадалахаре, Халиско, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в минимальной (до 47,6 кг) весовой категории. Чемпион мира по версии WBC (2014).

Профессиональная карьера 
5 февраля 2014 года нокаутировал китайца Сюн Чжаочжуна, и стал новым чемпионом мира по версии WBC.

6 ноября 2014 года в зрелищном бою проиграл титул небитому тайцу, Ваенхонгу Менайотину (35-0).

Ссылки

Примечания 

Боксёры Мексики
Боксёры 2010-х годов
Боксёры минимальной весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета